Na sygnale – polski telewizyjny serial medyczny, emitowany od roku 2014 na antenach TVP1 i TVP2. Ukazuje on pracę ratowników pogotowia ratunkowego. W latach 2015–2017 twórcy odbierali Telekamerę „TeleTygodnia” w kategorii Serial paradokumentalny, dzięki czemu w 2018 zdobyli Złotą Telekamerę.

Obsada

Emisja w telewizji 

Uwaga: tabela zawiera daty odnoszące się wyłącznie do pierwszej emisji telewizyjnej; nie uwzględniono w niej ewentualnych prapremier w serwisach internetowych (np. TVP VOD).

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Seriale telewizyjne emitowane od 2014
Polskie telewizyjne seriale paradokumentalne